

Codici 
 BUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bucarest (Romania)
 buh – codice ISO 639-3 della lingua younuo bunu

Geografia 
 Buh Occidentale – fiume dell'Ucraina
 Buh Meridionale – fiume dell'Ucraina